Coluber mycterizans est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Coluber mycterizans Linnaeus, 1758, synonyme de Ahaetulla mycterizans (Linnaeus, 1758)
Coluber mycterizans Russell, 1796, synonyme de Ahaetulla nasuta (Bonnaterre, 1790)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae